Лина Гьорческа () е тенисистка от Северна Македония.

Биография 
Родена е на 3 август 1994 г. в Тетово. Първата ѝ поява на турнир от Големия шлем е през 2016 г. на Откритото първенство на САЩ, където губи в първия квалификационен кръг от Катрин Белис. Най-доброто ѝ постижение на турнир от Големия шлем е на следващата година, когато достига до третия квалификационен кръг на Откритото първенство на Австралия. В първия квалификационен кръг отстранява американката Сачия Викъри. Във втория кръг се изправя срещу Далма Галфи, която побеждава с 6 – 1 6 – 1, докато не губи в третия квалификационен кръг от Стефани Вьогеле с 6 – 4 3 – 6 2 – 6.

През 2013 г. е обявен за най-добра млада спортистка на Македония от Съюза на спортовете на Македония и Агенцията за младежта и спорта. През 2016 г. е обявена за най-добра спортистка на Македония от Агенцията за младежта и спорта.

WTA 125 Series финали

Двойки: 1 (1 път финалист)

ITF финали (45 – 30)

Сингъл: 21 (9 – 12)

Двойки: 54 (36 – 18)

Участие на Фед къп

Сингъл

Източници 

Родени в Тетово
Северномакедонски спортистки
Тенисистки